Теллер ():
 Теллер (округ, Колорадо) — округ (графство) у штаті Колорадо, США.
 Едвард Теллер — американський фізик.
 5006 Теллер — астероїд головного поясу.